Plaats in Indonesië
 Tunggulsari (Brangsong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tunggulsari (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tunggulsari (Tayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tunggulsari (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java